Кубок швейцарської ліги з футболу 1978-79 — 7-й розіграш Кубка ліги у Швейцарії. Переможцем вдруге став Серветт.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22/29 липня 1978

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 липня/1 серпня 1978

|}

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 липня 1978

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 липня 1978

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 серпня 1978

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 серпня 1978

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 серпня 1978

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 жовтня 1978

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 листопада 1978

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 лютого 1979

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 лютого 1979

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок швейцарської ліги на transfermarkt  
 Кубок швейцарської ліги на rsssf  

1978-79
Швейцарія
Швейцарія
1978 у швейцарському спорті
1979 у швейцарському спорті